XAD steht für:
 XAD (Software), Datendekompression für AmigaOS und Mac OS X
 XAD - Betriebsinterne Benennung bei Peugeot für Kastenwagen

xad steht für:
 Adai (Sprache) (ISO-639-3-Code), nordamerikanische Sprache

Abkürzung